Roter Keil steht für:
 Kunstverein Roter Keil, Graz
 Netzwerk Roter Keil, Münster